Indio steht für:

 Angehöriger eines indigenen Volkes in Lateinamerika, siehe Liste der indigenen Völker Mesoamerikas und der Karibik sowie Indigene Völker Südamerikas (vergleiche Begriff „Indianer“)
 ehemalige Automarke in Uruguay, siehe Guitolar
 Indio (Münze), seltene portugiesische Silbermünze, geprägt unter Manuel I. Ende 15. Jahrhundert
 Indio (Film), italienischer Abenteuerfilm (1988)
 Indio 2 – Die Revolte, italienischer Abenteuerfilm, Fortsetzung (1991)
 Indio, Spitzname für den peruanischen Fußballspieler Guillermo Andrade

Orte:
 Indio (Kalifornien), Stadt im Riverside County, Kalifornien, USA
 Índio (Pirenópolis), Weiler im Munizip Pirenópolis, Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Indio Hills, Census-designated place im Riverside County, Kalifornien, USA

Índio ist der Familienname folgender Personen:
 Wildson Índio (* 1997), brasilianischer Fußballspieler 

Indios steht für:
 Indios de Ciudad Juárez, mexikanischer Fußballverein
 Indios de Mayagüez, puertorikanische Profi-Baseballmannschaft
 Los Indios, Stadt im Cameron County im US-Bundesstaat Texas
 Los Indios (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Indio da Costa (brasilianischer Anwalt)